A77 oder A-77 steht für:
 Bundesautobahn 77, eine ehemals geplante Autobahn in Deutschland
 Autoroute A77, Autobahn in Frankreich
 Rijksweg 77, Autobahn in den Niederlanden
 Autovía A-77, Autobahn in Spanien
 A77 road, eine Fernstraße im Vereinigten Königreich
 Sony Alpha 77, ein Kameragehäuse von Sony
 Sony Alpha 77 II, ein Kameragehäuse von Sony

A77